Майкл Макґівні (1852—1890) — католицький священник, засновник католицької організації «Лицарі Колумба», блаженний Католицької Церкви.

 21576 МакҐівні — астероїд головного поясу.
шотландські прізвища